Georges d'Adlersparre (1760-1835), un officier suédois ;
 .